Князь Пётр Алексеевич Голицын ( — ) — русский государственный деятель, обер-егермейстер, сенатор, действительный тайный советник, действительный камергер из рода Голицыных. Старший брат Дмитрия Алексеевича Голицына.

Биография 
Родился в семье рано умершего поручика князя Алексея Ивановича Голицына (1707—39) и княжны Дарьи Васильевны Гагариной (1708—1774). Внук княгини Анастасии Петровны, «игуменьи всепьянейшего собора».

Обучался в Германии. В 1741 году записан солдатом в лейб-гвардии Измайловский полк. Капрал с 1748 года. В штабс-капитаны произведён в 1762 году. 22 сентября 1762 года за содействие возведению Екатерины на престол пожалован в действительные камергеры и получил 24 тысячи рублей (по другим данным — награждён деревнями во внутренних губерниях).

В 1765 году переименован в генерал-майоры и пожалован секунд-майором Измайловского полка, который принял под своё начало. 26 января 1767 года награждён орденом Св. Анны, в том же году получил звание камергера. 

Принимал участие в русско-турецкой войне (1768—1774 гг.):
 в 1769 году принимал участие в осаде Хотина.
 29 августа 1769 года принял участие в бою при Рачевском лесе.
 14 июля 1771 года при покорении Перекопской линии, пройдя вброд прибрежье Сиваша, разбил с гусарскими эскадронами 12-тысячный отряд крымских татар, напавший на передовой корпус.

10 июля 1771 года произведен в генерал-поручики. Через пять лет назначен управляющим Егермейстерской конторой. 28 июня 1778 года пожалован в егермейстеры, 28 июня 1782 — в обер-егермейстеры, оставаясь в этой должности до 1801 года.
24 ноября 1782 года награждён орденом Св. Александра Невского. А Орден Св. Андрея Первозванного получил 2 сентября 1793 г.  

При вступлении на престол Павел I пожаловал ему 23000 рублей на уплату долгов и 2000 душ крестьян в Касимовском уезде Рязанской губернии. 2 декабря 1797 года император назначил его в сенаторы. 16 февраля 1801 года вышел в отставку.  

Умер 4 мая 1810 года.

Семья 
Князь Пётр Голицын был женат дважды:
 на графине Екатерине Фёдоровне Апраксиной, умершей в 1770 году дочери генерал-поручика Фёдора Андреевича Апраксина (1703—1754).
 на Дарье Калинишне Горемыкиной (1760—1836)

От первого брака имел сына Алексея Петровича (1754 — после 1811) — действительного статского советника, ярославского вице-губернатора.

Примечания 

Пётр Алексеевич
Участники переворота 1762 года (сторонники Екатерины II)
Сенаторы Российской империи
Обер-егермейстеры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)